Сен-Маме́р-дю-Гар, Сен-Мамер-дю-Ґар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 40 км на північний схід від Монпельє, 15 км на захід від Німа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 581 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1553,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Мамер-дю-Гар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мамер-дю-Гар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Гар